Арно (італ.) та Арно (фр.):

Топоніми 
 Арно — атол в Тихому океані в ланцюгу Ратак (Маршаллові Острови).
 Арно — департамент Французької імперії на території Італії
 Арно — річка в Італії, на якій стоїть Флоренція.
 Арно Арно — річка в провінції Квебек (Канада).
 Арно — озеро в Італії.
 Арно — озеро в Карелії.
 Арно — озеро в Мурманській області Росії.
 Арно — озеро в Псковській області Росії.

Складові назви 
 Арно-Гілем — комуна у Франції, знаходиться в регіоні Південь — Піренеї.
 Ла-Рош-дез-Арнод — комуна у Франції, знаходиться в регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег.
 Риньяно-сулл'Арно — комуна в Італії, розташована в регіоні Тоскана, в провінції Флоренція.
 Санта-Кроче-сулл'Арно — комуна в Італії, розташовується в регіоні Тоскана, в провінції Піза.
 Сольб'яте-Арно — комуна в Італії, розташовується в регіоні Ломбардія, підпорядковується адміністративному центру Варезе.

Персоналії

Ім'я 
 Арно (пом. бл. 900) — архієпископ Амбрена.
 Арно (пом. 864) — граф Бордо, граф де Фезансак і герцог Васконії.
 Арно — можливо граф Бігорра, син графа Бігорра Раймунда I Дата.
 Арно I (бл. 916-до 957) — граф Комменжа і Кузерана.
 Арно II д'Астарак Арно (пом. 1022/1023) — граф Астарака, син графа Гарсії Арно.
 Арно II Манцер (пом. 988/989) — граф Ангулема з династії Тайлефер.
 Арно Арутюнович Бабаджанян (1921—1983) — радянський вірменський композитор, піаніст, педагог.

Прізвище 

():
 Анжеліка Арно (1591—1661) — французький релігійний діяч, дочка Антуана Арно.
 Анрі Арно (1641—1721) — вождь п'ємонтських вальденсів, який очолив їх повстання проти герцога Савойї Віктора-Амадеуса.
 Анрі Шарль Арно — французький релігійний діяч, дипломат.
 Антуан Арно (нар. 1977) — французький бізнесмен.
 Антуан Арно (батько) (; 1560—1619) — французький публіцист.
 Антуан Арно (син) (1612—1694) — богослов, один з лідерів янсенізму.
 Антуан-Венсан Арно (1766—1834) — драматург, автор знаменитого вірша «Листок», член Французької академії.
 Бернар Арно (нар. 1949) — французький бізнесмен.
 Дейві Арно (нар. 1980) — американський футболіст, півзахисник.
 Жан-Клод Арно (нар. 1946) — французько-шведський фотограф.
 Жорж Арно (1917—1989) — французький письменник, публіцист
 Клод Арно (1919—1999) — французький дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в CCCP.
 Люсьєн Арно (1787—1863) — французький драматург і театральний режисер.
 Марі-Елен Арно (1934—1986) — французька актриса і модель.
 Сергій Ігорович Арно (нар. 1958) — письменник, публіцист, громадський діяч.
 Симон Арно (1618—1699) — французький дипломат, політичний і державний діяч.
 Арно Тетяна (нар. 1981) — російська телеведуча.
 Франсуа Арно (нар. 1985) — канадський актор.
 Франсуа Арно (1721—1784) — французький священик, філолог, письменник, член Французької академії.
 Роберт Арно д'Анділлі (1589—1674) — французький поет, письменник і перекладач.

Див. також 
 Гарсія Арно д'Астарак Арно — граф Астарака з бл. 960 року другий син графа Арно I Гарсії Нонната.